Квінті (

Квінті — затока на північному узбережжі озера Онтаріо
 Квінті-Вест — муніципалітет на південному заході канадської провінції Онтаріо
  — виборчий округ в Онтаріо